

Mitologia greca
Archelao – figlio di Temeno, guidò i figli di Eracle alla conquista del Peloponneso
Archelao – figlio di Meandro, che lo uccise per un sacrificio
Archelao – figlio di Elettrione e di Anasso ed ucciso dai figli di Pterelao
Archelao – Egittide che fu ucciso dalla moglie Assione (una Danaide)
Archelao – nipote di Oreste, secondo una delle versioni del mito guido i coloni della città di Eolia sino a Cizicene
Archelao – secondo Igino, era il nome di uno dei figli di Eracle avuto da una delle Tespiadi, figlie di Tespio

Persone
Archelao – re di Sparta, figlio di Agesilao I (IX secolo a.C.)
Archelao I di Macedonia – sovrano macedone (413-399 a.C.)
Archelao II di Macedonia – sovrano macedone (396-393 a.C.)
Archelao – comandante della guarnigione macedone a Corinto, cacciato nel 243 a.C.
Archelao – generale delle Guerre mitridatiche
Archelao – alto ufficiale romano d'Oriente, attivo tra il 524 e il 534
Archelao – filosofo del V secolo a.C., discepolo di Anassagora
Archelao – alchimista bizantino
Archelao I di Comana – gran sacerdote di Comana e marito di Berenice IV, figlio del precedente
Archelao II di Comana – sacerdote-re della città di Comana (Cappadocia), figlio del precedente
Archelao di Cappadocia – sovrano della Cappadocia, figlio del precedente
Archelao di Cilicia – figlio del precedente
Archelao di Carcara – vescovo di Carcara del IV secolo, autore degli Atti della disputa con Manes
Archelao di Chersoneso – poeta greco ellenistico
Erode Archelao – etnarca della Samaria, Giudea e Idumea
Sant'Archelao – martire sardo, patrono della città di Oristano

Pagine correlate
Sant'Archelao

Altro 
 Archelao – dramma composto dal tragediografo Euripide in onore del sovrano Archelao I di Macedonia del V secolo a.C.